Il segretario per le politiche abitative e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti d'America (in inglese United States Secretary of Housing and Urban Development) è un membro del gabinetto del presidente degli Stati Uniti d'America ed è il capo del Dipartimento delle politiche abitative e dello sviluppo urbano degli Stati Uniti d'America; secondo la Legge sulla Successione Presidenziale approvata nel 1947 (come successivamente modificata) attualmente è al dodicesimo posto nella linea di successione presidenziale negli Stati Uniti d'America.

Elenco 
 Partiti

 Stato

Note

Collegamenti esterni 
 

 
Casa